АКХЗ:
 АКХЗ — Авдеевский коксохимический завод.
 АКХЗ — Алчевский коксохимический завод